L'ultimo safari (The Last Safari) – film del 1967 diretto da Henry Hathaway
L'ultimo safari (The Last Safari) – romanzo di Alan Scholefield del 1987